Skandinavisk kan henvise til 

 Ting eller personer med tilknytning til Skandinavien
 Skandinaviske sprog, en gruppe af sprog
 Skandinavisk (skak), en skakåbning